Chalma puede referirse a:

 Chalma (estado de México), localidad del municipio de Malinalco, Estado de México.
 Chalma (municipio), municipio del estado mexicano de Veracruz.
 Chalma (Veracruz), localidad del municipio de Chalma, Veracruz.